Het Hoogt (Amsterdam), een straat in Amsterdam-Noord
 Hoogt (Dordrecht), een straat in de binnenstad van Dordrecht
 Hoogt (Utrecht), een straat in de binnenstad van Utrecht
 De Hoogt, een 19e-eeuws landgoed bij het Utrechtse Henschoten
 De Hoogt (toren), een woontoren in Utrecht